Kępa Radwankowska peut désigner :

Toponymie
en Pologne:
 dans la voïvodie de Mazovie
 Kępa Radwankowska, un hameau dans la powiat d'Otwock
 Kępa Radwankowska, un village dans la powiat de Piaseczno